Il doppio del torneo di tennis Manila Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Richard Fromberg e Steve Guy che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Mario Visconti 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Neil Borwick /  Jamie Morgan (primo turno)
 Xavier Daufresne /  Dick Norman (primo turno)

 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Michael Geserer /  Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manila Challenger 1992